Concato ist der Familienname folgender Personen:

 Augusta Concato (1895–1964), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Fabio Concato (geb. 1953), italienischer Cantautore und Jazzmusiker
 Raffaella Reggi-Concato (geb. 1965), italienische Tennisspielerin, siehe Raffaella Reggi